Il toponimo Nové Hrady può riferirsi a diverse località della Repubblica Ceca:

Nové Hrady, città del distretto di České Budějovice
Nové Hrady, comune del distretto di Ústí nad Orlicí